Az 1999–2000-es magyar női röplabdabajnokság az ötvenötödik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennyolc csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (Extraliga: 1-8. helyért, NB I.: 9-18. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az Extraliga 1-4. és 5-8. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva egymás közt még két kört játszottak, majd az 1-6. helyezettek és az osztályozó győztesei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért. Az osztályozó vesztesei (melyben az Extraliga 7-8. és az NB I. 1-2. helyezettjei vettek részt) és (az osztályozó után visszalépő Pulzus SC-Salgó Fényforrás miatt) az NB I. 3-5. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 9-12. helyért, míg az NB I. 6-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-17. helyért.

Az előző évi bajnok Vértes Volán SE nem nevezett a bajnokságra.

Alapszakasz

Extraliga

NB I. 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 

Osztályozó az Extraligáért: BITT-Kaposvári NRC–Kecskeméti RC 0:3, 3:2, 3:1 és Pulzus SC-Salgó Fényforrás–Architekton-Gödöllői RC 0:3, 3:1, 1:3

Negyeddöntő: Szakszig-NRK Nyíregyháza–Architekton-Gödöllői RC 3:0, 3:0 és EGUT RC Eger–BITT-Kaposvári NRC 3:0, 3:0 és BSE-CSM–Jászberényi RK 3:0, 3:1 és Vasas SC-Budai Tégla–Atlant-Angyalföldi DRC 3:1, 3:0

Elődöntő: Szakszig-NRK Nyíregyháza–Vasas SC-Budai Tégla 3:0, 3:1, 3:1 és EGUT RC Eger–BSE-CSM 3:0, 3:2, 3:0

Döntő: Szakszig-NRK Nyíregyháza–EGUT RC Eger 3:1, 3:0, 3:0

3. helyért: BSE-CSM–Vasas SC-Budai Tégla 3:0, 3:0, 3:0

5–8. helyért: Atlant-Angyalföldi DRC–Architekton-Gödöllői RC 1:3, 3:2, 3:0 és Jászberényi RK–BITT-Kaposvári NRC 3:1, 3:2

5. helyért: Atlant-Angyalföldi DRC–Jászberényi RK 3:2, 3:0

7. helyért: BITT-Kaposvári NRC–Architekton-Gödöllői RC 3:0, 0:3, 3:0

9–12. helyért

13–17. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 2001

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag